Хенаро Кодина има више значења:

 Општина Хенаро Кодина (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хенаро Кодина (Хенаро Кодина, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику